bal maskowy
 Maskarada – polski film w reżyserii Janusza Kijowskiego
 Maskarada – radziecki film w reżyserii Siergieja Gierasimowa
 Maskarada – sztuka teatralna Jarosława Iwaszkiewicza
 Maskarada – powieść Terry'ego Pratchetta z 1996, osiemnasta część cyklu Świat Dysku
 Maskarada – powieść Tomasza Pacyńskiego z 2003, druga część trylogii Sherwood
 Wampir: Maskarada – gra fabularna
 inna nazwa techniki translacji adresów IP NAT
 Maskarada (Maskarad) – sztuka Michaiła Lermontowa
 Maskarada – album studyjny serbskiej piosenkarki Svetlany Cecy Ražnatović
 Maskarada – singel polskiej wokalistki Kasi Kowalskiej pochodzący z albumu Antepenultimate

es:Mascarada (desambiguación)
fr:Mascarade
ru:Маскарад (значения)